Le elezioni provinciali nei Paesi Bassi del 2019 si tennero il 20 marzo in ciascuna delle 12 province.

Risultati

Drenthe

Flevoland

Frisia

Gheldria

Groninga

Limburgo

Brabante Settentrionale

Olanda Settentrionale

Overijssel

Utrecht

Zelanda

Olanda Meridionale

Altri progetti

Collegamenti esterni

2019
Paesi Bassi